Годао 216 (G216 , 216国道) — китайская дорога государственного значения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Начинается в городском округе Алтай и идёт на юг до посёлка Балуньтай в уезде Хэцзин, где соединяется с Годао 218. Общая длина — 857 км.
Частично проходит по территории пустыни Дзосотын-Элисун.

Дороги Китая
Транспорт Синьцзян-Уйгурского автономного района